Фідер (, , ) —
 Фідер — спеціальний пристрій, що автоматично подає в машину сировинний матеріал рівномірними порціями.
 Фідер — англійська рибальська донна снасть, а також спосіб лову риби цією снастю .
 Фідер — передавальна лінія, пристрій, по якому здійснюється направлене поширення електромагнітних хвиль від джерела до споживача.
 Фідер (кабель) = живильник (електротехніка) — в електроенергетиці розподільна лінія електропередачі, а також лінія, що з'єднують контактну мережу з тяговою підстанцією .
 Фідер — у пейнтболі контейнер і пристрій для подачі куль до пейнтбольних маркерів (зброї) .
 Фідер — у виробництві електроніки — живильник верстата з ЧПК, що подає до маніпулятора електрорадіоелементи .

Див. також 
 Feeder